Macht und Ehre (или Macht & Ehre, в превод „Могъщество и чест“) е германска музикална група в стил хардкор пънк / ой!. Основана е през 1991 г. в Берлин.

Дискография 
Дискографията на Macht und Ehre включва студийни албуми, сингли, EP-та, компилации и смесени албуми.

Студийни албуми

Сингли и EP-та

Компилации

Смесени албуми

Източници

Външни препратки 
  Macht und Ehre в Rac-forum.org
  Macht und Ehre в 88nsm.com

Германски неонацистки музикални групи
Музикални групи в Берлин
Основани в Германия през 1991 година